Proterochampsia es un clado de arcosauriformes primitivos que vivieron en el Triásico. Nesbitt (2011) define Proterochampsia como un taxón que incluye Proterochampsa y todas las especies más próximas a él que a Euparkeria, Erythrosuchus, Passer domesticus o Crocodylus niloticus.

Los proterocampsianos comparten varias sinapomorfias, como la falta del quinto dedo del pie y la reducción extrema del correspondiente metatarsiano.

Filogenia 
Cladograma según Kischlat y Schultz (1999):

Cladograma resumido de Nesbitt (2011):

Referencias 

Archosauromorpha